

События

Римская республика 

 Консулы: Луций Опимий (плебей) и Квинт Фабий Максим Аллоброгик (патриций); проконсул: Гней Домиций Агенобарб (в Трансальпийской Галлии); преторы: Гай Атиний Лабеон Мацерион, Гай Скрибоний Курион, Квинт Марций Рекс и Марк Порций Катон; плебейские трибуны: Марк Минуций Руф и Мевий.
 Беспорядки в Риме. Сторонники Гая Гракха укрепляются на Авентине. Консул Опимий использует войска, убито до 3000 человек. Гай Гракх и Марк Фульвий Флакк убиты.
 Гней Домиций Агенобарб проконсул Трансальпийской Галлии. Вместе с консулом Фабием Максимом по просьбе союзников Рима эдуев он выступает против кельтских племён аллоброгов и арвернов. Римская армия наносит им поражение. Римляне захватывают Южную (Нарбонскую) Галлию, населённую аллоброгами, и превращают её в провинцию. Установление римского протектората над Массилией.
 В римской Галлии основан город Немауз.

Азия 
 Царь Понта Митридат V Эвергет отравлен в Синопе в результате заговора. Царями и соправителями провозглашены его сыновья Митридат VI и Митридат Хрест, регентом при них становится их мать Лаодика.
 Клеопатра Тея пытается отравить сына Антиоха, но тот заставляет её саму выпить кубок с ядом.
 Харакена вновь признаёт свою зависимость от Парфии.

Китай 
 Первый караван с шёлком направляется к Ферганскому оазису. Начало существования Великого Шёлкового Пути.
 Поход Хо Цюй-бина в Ганьсу (Алашань) против хуннов.
 Другая китайская армия разгромлена недалеко от Пекина.
 На отбитых у хунну землях образована область Вувэй.

Скончались 
 Гай Семпроний Гракх
 Марк Фульвий Флакк
 Клеопатра Тея
 Митридат V Эвергет — царь Понта.

См. также

Примечания